WPZ steht für:

 Waldpädagogisches Zentrum Staatsforst Burgholz 

WPZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Przasnyski in der Woiwodschaft Masowien

WPZ